All About Eve — десятый студийный альбом британской исполнительницы PJ Harvey, выпущенный 12 апреля 2019 года и включающий музыку для одноимённого спектакля Иво ван Хове, современной театральной адаптации классического голливудского фильма «Всё о Еве». В альбом вошли десять инструментальных композиций, а также две песни, исполненные ведущими актрисами спектакля, Джиллиан Андерсон и Лили Джеймс.

Предыстория 
Новость о том, что музыку для спектакля ван Хове напишет Пи Джей Харви, появилась в сентябре 2018 года. Премьера спектакля состоялась 2 февраля 2019 года в лондонском театре Ноэла Кауарда.

Накануне выпуска альбома Пи Джей Харви опубликовала две композиции из него, песню «The Moth» и инструментальную «Descending». Она также высказалась о работе над альбомом в целом, отметив, что ей пришлась по душе та свобода, которую даёт инструментальное творчество, не стеснённое ограничениями песенной формы.

Список композиций 
Все песни написаны Пи Джей Харви.

Участники записи 
 Музыканты: Пи Джей Харви, Джеймс Джонстон, Кенрик Роу
 Вокал: Джиллиан Андерсон (3), Лили Джеймс (9)

Примечания 

All About Eve
Альбомы Invada Records
Альбомы Lakeshore Records